Wilhelm Jelinek ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Jelinek (Architekt) (1845–1919), österreichischer Architekt und Kunsthandwerker
 Wilhelm Jelinek (Anarchist) (1889–1952), deutscher Anarchist
 Wilhelm Jelinek (Handballspieler) (* 1994), österreichischer Handballspieler